Byôbu Iwa är en kulle i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Norge gör anspråk på området. Toppen på Byôbu Iwa är  meter över havet.

Terrängen runt Byôbu Iwa är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den platt. Havet är nära Byôbu Iwa norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Byôbu Iwa.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Östantarktis
Norges anspråk i Antarktis